Coalwood bezeichnet:
 Coalwood (West Virginia), einen Ort im Bundesstaat West Virginia
 Coalwood (Michigan), einen Ort im Bundesstaat Michigan